Ptolemeu Novo Dionísio (; «Ptolemeu, novo Dionísio») foi o nome de dois faraós egípcios, com variações:

 Ptolemeu XII (r. 80–58 a.C.; 55––51 a.C.) —  ou Ptolemeu XII Filópator Filómetor Novo Dionísio I («Ptolemeu, deus, amigo do pai, amigo da mãe, novo Dionísio»)
 Ptolemeu XIII (r. 51–47 a.C.) — ou Ptolemeu XIII Deus Filópator Novo Dionísio II («Ptolemeu, deus, amigo do pai, novo Dionísio»)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história